Оле́г Мака́ров:
 Макаров, Олег Александрович (1929—1995) — советский футболист.
 Макаров, Олег Витальевич (род. 1962) — советский фигурист.
 Макаров, Олег Григорьевич (1933—2003) — советский и российский космонавт, дважды Герой Советского Союза.